Oberbuchberg ist der Name folgender Orte:

 Oberbuchberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberbuchberg (Gemeinde Söchau), Ortsteil der Gemeinde Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Oberbuchberg (Gemeinde Passail), Ortsteil der Gemeinde Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberbuchberg (Gemeinde Ebbs), Fraktion von Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol